Otello (de Italiaanse vorm van Othello) kan verwijzen naar:
 Otello (Rossini), een opera van Rossini uit 1816
 Otello (Verdi), de opera van Verdi uit 1887
 Otello (1906), een film naar Verdi's opera
 Otello (1986), een film naar Verdi's opera
 Otello Martelli (1902-2000), Italiaans filmmaker
 Otello Bignami (1914-1989), Italiaans vioolbouwer

Zie ook 
 Othello in andere spelling (doorverwijspagina)